Phaeoidiomyces är ett släkte av svampar. Phaeoidiomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeoidiomyces